Sou Eu (álbum de Fiuk)
 Sou Eu (álbum de Simone)
 "Sou Eu" (canção de Fiuk)
 "Sou Eu" (canção de Ludmilla)

Ou ainda:
 Ana Maria Braga Sou Eu — álbum de Ana Maria Braga

Desambiguação